Ключник — посада при дворі князя за часів Київської Русі та пізніше в шляхетських маєтках України.
 Ключник — посада у шляхетських помістях Великого князівства Литовського.
 Ключер (Ключник) — посада, бояри в Молдовському та Волоському князівствах.

Ключник — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

У відеоіграх 
Ключник — персонаж відеогри «Edna & Harvey: The Breakout». Досить дивна особистість. Так при першій зустрічі він поводиться нормально. Але в церкві він зізнається, що божевільний. З усього цього можна зробити висновок, що він розуміє, що божевільний, але не бореться з цим.

Прізвище 
 Ключник Сергій Валентинович (1974—2022) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Ключник Сергій Миколайович — старший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.